rachunek sumienia
 Rachunek sumienia – polski film z 1964
 Rachunek sumienia – antologia reportaży